Константин Александров Бичев е български лекар и учен, професор, ръководител на Катедра „Физиология и биохимия“ в Националната спортна академия (1995 – 2000).

Биография 
Роден е през 1933 година в София, в семейството на преселници от Кукуш, дошли в България след опожаряването на града през Междусъюзническата война. Син е на Елена и Александър Бичев, български пилот, спортист и треньор.

Защитава дисертационен труд „Проучвания върху някои страни от спортната работоспособност при нарушения в ритъма на сърдечната дейност“ на 5 декември 1973 година и става кандидат на медицинските науки.  

Докторската му дисертация е на тема „Ортостатичните реакции на кръвообращението у спортисти и приложното им значение като критерий за умората и възстановяването в тренировъчния процес“ (1994).   

Професор е от 1999 година.

Автор и съавтор на редица учебници в областта на физиологията на спорта.

Родословие

Бележки 

Родени в София
По произход от Кукуш
Български лекари
Български лекари от Македония